Martí è l'equivalente, in lingua catalana, del nome proprio italiano "Martino".

Geografia 
 Martí, comune della provincia di Matanzas, Cuba

Su altri pianeti 
 Martí, cratere del pianeta Mercurio

Persone 
 Agustín Farabundo Martí, (1893-1932), politico e rivoluzionario salvadoregno
 Bernabé Martí, (1929-2022), tenore spagnolo, marito di Montserrat Caballé
 David Martí, (1971-), truccatore spagnolo vincitore del premio Oscar al miglior trucco nel 2007
 Enric Martí i Carreto, imprenditore spagnolo, presidente del Futbol Club Barcelona
 José Martí, (1853-1895), eroe nazionale cubano
 José Luis Martí, (1975-), calciatore spagnolo
 Joan Martí, ciclista spagnolo, vincitore del Campionato spagnolo di ciclismo su strada e del Giro di Catalogna nel 1913
 Juan Martí (1570-1604), scrittore spagnolo
 Marc Martí (1966-), navigatore spagnolo, co-pilota di Carlos Sainz e Daniel Sordo
 Mariano Martí, (1720-1792), vescovo di Porto Rico
 Miquel Martí i Pol, (1929-2003), poeta catalano, vincitore della Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya nel 1999
 Pere Martí, (1982-), calciatore spagnolo 
 Raimondo Martí, noto anche come Raimondo Martini, (1215 ca. – 1285 ca.), frate domenicano e intellettuale catalano

Altro 
 Aeroporto internazionale José Martí – aeroporto de L'Avana, Cuba, (codice IATA: HAV)
 Casa Martí – edificio modernista di Barcellona costruito da Josep Puig i Cadafalch nel 1896